Adrien Turnèbe (1512-1565), philologue humaniste français ;
 Odet de Turnèbe (1552-1581)‚ son fils ainé, dramaturge français.